Клятва Рютли () — национальный миф Швейцарии. В нём говорится, что представители трёх коммун Ури, Швиц и Унтервальден (первоначальных кантонов Швейцарии) на Рютли, отдалённом лугу около Фирвальдштетского озера, дали клятву о взаимопомощи и поддержке. Этот союз в народе считается основанием Швейцарского союза.

С юридической точки зрения моментом создания Швейцарии считается подписание Союзной грамоты 1291 года.

В XVI веке историк Эгидий Чуди, ссылаясь на «Белую книгу Зарнена» Ганса Шрибера, указывал, что «клятва на лугу Рютли» была принесена 8 ноября 1307 года. Чуди связывал эту клятву с историей о Вильгельме Телле. В 1891 году «клятва на лугу Рютли» была официально связана с Союзной грамотой 1291 года и стало считаться, что она состоялась 1 августа 1291 года. 1 августа было объявлено Национальным праздником Швейцарии.

См. также 
 Арнольд Гальденский
 Союз Грютли, названный в честь этого события

Примечания

Литература 
 Georg Kreis: Der Mythos 1291: Zur Entstehung des schweizerischen Nationalfeiertags. Basel: F.Reinhardt, 1991.
 Georg Kreis: Mythos Rütli: Geschichte eines Erinnerungsortes. Zürich. Orell Füssli, 2004.
 Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер: «Вильгельм Телль».

Ссылки 
 www.swissworld.org 

История Швейцарии
1307 год
Клятвы и присяги